Pietro Vidoni (1610–1681) – włoski kardynał, biskup Lodi w latach 1644–1681.
 Pietro Vidoni (1759–1830) – włoski kardynał, kamerling Kolegium Kardynałów w latach 1825–1826.